The Dark Tower har flere betydninger:
 The Dark Tower en film fra 2017
 The Dark Tower på dansk Det Mørke Tårn en serie af fantasy-romaner af forfatteren Stephen King